Zone rouge peut faire référence à :
 la zone rouge, nom donné en France aux zones les plus touchées par les séquelles de guerre après la Première Guerre mondiale, interdites à l'agriculture et parfois au public jusqu'à ce que le terrain soit suffisamment remis en état ou boisé. Onze départements étaient classés en zone rouge ;
 la zone rouge d'un compte-tours représente les vitesses de rotation du moteur les plus élevées ;
 Zone rouge,  film français réalisé par Robert Enrico, sorti en 1985 ;
 Zone rouge, film documentaire français sur la Première Guerre mondiale réalisé en 1998 par Gérard Rougeron ;
 Zone rouge,  un jeu télévisé français des années 2000 ;
 dans le plan d'urgence du Vésuve, nom donné à la zone menacée par les coulées de lave et les lahars qui doit être évacuée avant le début d'une éruption aux abords du volcan. Plus de  y vivent.

Voir aussi
 
 
 

Homonymie de titre